Сабинас () — топоним, распространённый в Мексике, произошедший от растущих вдоль рек сабиновых деревьев.

Топонимы 
  — река в Мексике, штат Коауила.
 Сабинас — город в Мексике, штат Коауила.
 Сабинас — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Сабинас-Идальго — город в Мексике, штат Нуэва-Леон.
 Сан-Хуан-де-Сабинас — город в Мексике, штат Коауила.
 Сан-Хуан-де-Сабинас — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.

См. также 
 Сабины
 Зебинас